

Astronomia
5800 Pollock – asteroide della fascia principale

Cinema
Pollock – film del 2000 diretto da Ed Harris

Geografia
Pollock – città della contea di Campbell, Dakota del Sud
Pollock – città della parrocchia di Grant, Louisiana
Pollock – villaggio della contea di Sullivan, Missouri

Persone
Alexander Pollock (1989) – attore e agente immobiliare canadese
Allen Lorenz "A.J." Pollock (1987) – giocatore di baseball statunitense
Channing Pollock (1880-1946) – commediografo, sceneggiatore e compositore statunitense
Channing Pollock (1926-2006) – mago e attore statunitense
Charles Edward Pollock (1823-1897) – avvocato britannico
Craig Pollock (1956) – manager britannico
Daniel Pollock (1968-1992) – attore australiano
Donald Ray Pollock (1954) – scrittore statunitense
Edwin Taylor Pollock (1870-1943) – ufficiale statunitense della United States Navy
Eliza Pollock (1840-1919) – arciera statunitense
Emma Pollock (...) – cantautrice britannica
Ernest Pollock (1861-1936) – politico, avvocato, giudice e nobile britannico
Frederick Pollock (1854-1937) – giurista britannico
Friedrich Pollock (1894-1970) – sociologo, filosofo e accademico tedesco
George Pollock (1786-1872) – ufficiale del Bengal Army e nobile britannico
George Pollock (1907-1979) – regista britannico
Graeme Pollock (1944) – giocatore di cricket sudafricano
Griselda Pollock (1949) – storica dell'arte, analista culturale, accademica, critica d'arte e cultura moderna contemporanea britannica
Howard Wallace Pollock (1920-2011) – politico statunitense
Ida Pollock (1908-2013) – scrittrice britannica
Jackson Pollock (1912-1956) – pittore statunitense
Jame Pollock (1979) – hockeista canadese
James Pollock (1810-1890) – politico statunitense
Jamie Pollock (1974) – calciatore e allenatore britannico
Jonathan Frederick Pollock (1783-1870) – avvocato, politico, matematico e nobile britannico
Judy Pollock (1940) – velocista e mezzofondista australiana
Mary Pollock (1897-1968) – scrittrice inglese
Matthew Pollock (1990) – pallavolista statunitense
Michael Pollock (1916-2006) – ufficiale britannico della Royal Navy
Mike Pollock (1965) – doppiatore statunitense
Sharon Pollock (1936) – drammaturga, attrice e regista canadese
Shaun Pollock (1973) – giocatore di cricket e commentatore sudafricano
Thomas Pollock Anshutz (1851-1912) – pittore statunitense
William Pollock (1859-1896) – scacchista inglese
William P. Pollock (1870-1922) – politico statunitense
William Pollock McLaren (1923-2010) – conduttore radiofonico e televisivo britannico

Zoologia
Pollock – genere di pesci d'acqua salata appartenenti alla famiglia Gadidae
Pollock d'Alaska – pesce osseo di mare della famiglia Gadidae

Pagine correlate
Pollok
Polock (disambigua)